Mændenes individuelle store bakke/10 km i nordisk kombineret ved Vinter-OL 2018 i Pyeongchang, Sydkorea, blev afholdt den 20. februar 2018 i Alpensia Skihop Centre og Alpensia Cross-Country Centre.

Resultater

Skihop 
Skihopningen blev afholdt kl. 19:00.

Langrend 
Langrend blev afholdt kl. 21:45.

Referencer 

Nordisk kombineret under vinter-OL 2018